Чемпионат США по шахматам 2016 () — соревнование, которое проходило с 14 по 30 апреля в Сент-Луисе.

 Главный судья: Кэрол Джарецки ()

Регламент 

 Контроль: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 1-го хода.
 Участникам запрещено соглашаться на ничью до 30 хода.

Участники 

¹) рейтинги даны на апрель 2016 года

Призы 
Общий призовой фонд $194 000

Движение по турам

Таблица

Блиц 
Помимо основного чемпионата, был товарищеский турнир по блиц-шахматам Ultimate Blitz Challenge. Экс-чемпион мира Гарри Каспаров сыграл против тройки сильнейших американцев: Фабиано Каруана, Уэсли Со, и Хикару Накамура. Это было первое выступление Каспарова, с тех пор, как закончил карьеру в 2005. Приз 50,000 USD, был разбит в зависимости от результата на $20,000, $15,000, $10,000, и $5,000 соответственно.

Результаты 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! Pl. !! Player !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Points
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left | || 2883 || X || 0 1 ½ 1 1 ½ || ½ 0 1 ½ ½ 0 || 1 0 1 ½ 1 1 || 11
|-
| 2 || align=left | || 2726 || 1 0 ½ 0 0 ½ || X || 0 1 1 1 ½ ½	|| 0 ½ 1 1 ½ 1 || 10 
|-
| 3 || align=left | || 2812 || ½ 1 0 ½ ½ 1 || 1 0 0 0 ½ ½	|| X || ½ ½ 1 1 0 1 || 9½ 
|-
| 4 || align=left | || 2665 || 0 1 0 ½ 0 0 || 1 ½ 0 0 ½ 0 || ½ ½ 0 0 1 0 || X || 5½ 
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 US Chess Championships 2016 на сайте The Week in Chess

Чемпионаты США по шахматам
2016 год в шахматах
2016 год в Миссури
Спортивные соревнования в Сент-Луисе
Апрель 2016 года
Спорт в США в 2016 году